Cyclopina pusilla – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopinidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1905 roku przez norweskiego hydrobiologa Georga Ossiana Sarsa.

Przypisy 

Cyclopina
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1905 roku